Зинаида Трофимовна Артюшенко (1916—2003) — советский и российский -морфолог, доктор биологических наук, профессор.

Биография 
В 1937 году окончила биологический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1939 по 1941 год учится в аспирантуре Сельскохозяйственного института. После перерыва, вызванного ВОВ, с 1945 года — аспирант Ботанического института.

В 1949 году защитила кандидатскую диссертацию (научный руководитель В. Г. Александров), и с этого по 1995 год является научным сотрудником Ботанического института имени В. Л. Комарова.

В 1955 году подписала «Письмо трёхсот», ставшее впоследствии причиной отставки Т. Д. Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ.

В 1967 году защитила докторскую диссертацию на тему «Амариллисовые СССР».

Избранные труды 
Автор и соавтор около 100 работ, среди которых особенно значительны шесть выпусков атласа по морфологии высших растений (1956—1990):

Награды и премии 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Премия имени В. Л. Комарова (1957) — за работу «Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист»

Литература

Примечания 

Подписавшие «письмо трёхсот»
Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Лауреаты премии имени В. Л. Комарова
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН